Матешти има више значења:

 Матешти (Бузау), насеље у округу Бузау у Румунији
 Матешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Матешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији